Camilo Benso, conde de Cavour — um dos líderes da unificação italiana
 Palazzo Cavour — palácio em Turim
 Cavour (550) — porta-aviões italiano

Topônimos

 Cavour — comuna italiana da região do Piemonte
 Grinzane Cavour — comuna italiana da região do Piemonte
 Sogliano Cavour — comuna italiana da região da Apúlia

 Cavour (Dakota do Sul) — cidade dos EUA

 Colonia Cavour — comuna argentina de Santa Fé

Desambiguações de topônimos